Francja:
 La Verrerie – miejscowość w gminie Malbouhans
 La Verrerie – miejscowość w gminie Thorens-Glières

Szwajcaria:
 La Verrerie – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Veveyse

Inne:
 Zamek de la Verrerie

Zobacz też:
 Ferrières-la-Verrerie
 Saires-la-Verrerie